Scheusal steht für:
 Ungeheuer
 Scheusal (Film), ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1991

Siehe auch:

 Das Scheusal